Hyarmendacil I är en fiktiv figur i J.R.R. Tolkiens böcker ringarnas herre. Han var den femtonde konungen av Gondor från år 1015 till år 1149 tredje åldern. Fadern Ciryandil dräptes efter att ha försvarat Umbar medan det belägrades.

Hans ursprungliga namn var Ciryaher och var en skicklig fältherre för Gondor. Han var också den fjärde och sista Skeppskungen.

Ciryaher började sin regeringstid genom omorganisationen av Gondors arméer och då år 1050 tredje åldern förklarade han ett öppet krig mot Haradrim och besegrade dem, belägringen av Umbar hävdes.  Haradrim tvingades att erkänna till honom som sin länsherre och gjordes för att hedra landet Gondor. Efter denna seger kallade han sig själv Hyarmendacil (som betyder Söderns-segrare).

Under hans regeringstid nådde Gondor sin största landsutbredning och makt. Under hans regeringstid förlängdes Gondor, från staden Tharbad i södra Eriador till sjön i Rhûn i fjärran östern samt till Umbar och det nyligen erövrade Harad i södern. passet i Mordor vaktades nogsamt, såsom all ont fann man ingen chans under Hyarmendacils regeringstid. Ingen vågade ifrågasätta hans makt och Gondor var i fred för resten av hans långa regeringstid på 134 år.

Han efterträddes av sin son Atanatar II.

Människor i Tolkiens värld
Härskare av Gondor

en:Hyarmendacil I
nl:Hyarmendacil I
pl:Hyarmendacil I